Lista 36 gmin w departamencie Hauts-de-Seine we Francji.

 (CAA) Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre, created in 2003, also partly in the Essonne département.
 (CAI) Communauté d'agglomération Arc de Seine, created in 2003.
 (CAB) Communauté d'agglomération du Val de Seine, created in 2004.

Gminy we Francji